Superpuchar Holandii w piłce nożnej (, od 1996 oficjalnie Tarcza Johana Cruijffa, ) – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Holandii oraz zdobywcą Pucharu Holandii w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje wicemistrz).

Historia 
Pierwszy mecz o Superpuchar Holandii odbył się 25 czerwca 1949 na stadionie De Goffert w Nijmegen, a ówczesny mistrz Holandii SVV Schiedam pokonał w nim zdobywcę krajowego pucharu Quick 1888 Nijmegen 2:0. Przez kolejne 42 lata pojedynek o to trofeum nie był jednak przeprowadzany. Dopiero w 1990 KNVB podjął decyzję o przywróceniu tego meczu do terminarza rozgrywek futbolowych, począwszy od 1991, jako PTT Telecom Cup (od nazwy fundatora pucharu Posterijen, Telegrafie en Telefonie – ogólnoholenderskiego operatora telekomunikacyjnego). Od tego czasu (1991) organizowane regularnie, a spotkania o Superpuchar odbywały się w Amsterdamie (na Stadionie Olimpijskim i Amsterdam ArenA) oraz Rotterdamie (na De Kuip). W 1995 zmieniono nazwę trofeum na Tarcza Johana Cruijffa, która od 1996 obowiązuje do dziś.

Format 
Mecz o Superpuchar Holandii rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. Spotkanie rozgrywane jest w sierpniu na Amsterdam ArenA, na tydzień przed inauguracją ligi i rozpoczyna sezon piłkarski w Holandii. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Holandii na podium oficjalnie stawało w sumie 13 drużyn. Liderem klasyfikacji jest PSV Eindhoven, który zdobył trofeum 13 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Eredivisie
 Puchar Holandii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Królewskiego Holenderskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Holandia
Rozgrywki piłkarskie w Holandii